Тельманский район - название ряда районов в СССР.

 Тельманский район — район Карагандинской области, существовавший в 1928—1997 годах
 Тельманский район — название Красногвардейского района (Крым) до 1944 года
 Тельманский район — район Татарской АССР в 1935—1958 годах
 Тельманский район — название Губадагского этрапа (Туркмения) в 1938—1963 и 1975—1988 годах